Agaraea é um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

Espécies

Agaraea atrivena Dognin, 1911
Agaraea boettgeri Rothschild, 1909
Agaraea citrinotincta Rothschild, 1909
Agaraea emendatus (H. Edwards, 1884)
Agaraea insconspicua Schaus, 1910
Agaraea internervosa (Dognin, 1912)
Agaraea klagesi Rothschild, 1909
Agaraea longicornis Herrich-Schäffer, [1855]
Agaraea minuta (Schaus, 1892)
Agaraea mossi Rothschild, 1922
Agaraea nigrostriata Rothschild, 1909
Agaraea nigrotuberata Bryk, 1953
Agaraea ockendeni Rothschild, 1909
Agaraea phaeophlebia Hampson, 1920
Agaraea rulla Schaus, 1920
Agaraea santaris Schaus, 1920
Agaraea schausi Rothschild, 1909
Agaraea semivitrea Rothschild, 1909
Agaraea sorex (Druce, 1902)
Agaraea strigata (Reich, 1936)
Agaraea uniformis (Hampson, 1898)

Referências

Bibliografia 
 Bates DL, Fenton MB (1990) Aposematism or startle? Predators learn their responses to the defenses of prey. Can J Zool 68:49–52
 Dunning DC, Krüger M (1995) Aposematic sounds in African moths. Biotropica 27:227–231
 Dunning DC, Acharya L, Merriman CB, Ferro LD (1992) Interactions between bats and arctiid moths. Can J Zool 70:2218–2223
 Fullard JH, Fenton MB, Simmons JA (1979) Jamming bat echolocation: the clicks of arctiid moths. Can J Zool 57:647–649
 William Conner (ed.). (2009). Tiger moths and woolly bears : behavior, ecology, and evolution of the Arctiidae. Oxford University Press: New York. ISBN 9780195327373

Ligações externas 
 Natural History Museum - Lepidoptera - catálogo de nomes genéricos

Arctiidae